mount é um comando unix/linux usado para montar unidades de armazenamento no sistema de arquivos, como USB Flashdisks, partições, dispositivos CD-ROM ou diretórios remotos.
Sua sintaxe de uso é:

 mount -t sistema_de_arquivos dispositivo_a_ser_montado ponto_de_montagem

Exemplo: mount -vfat /dev/sda2 /home/test <- Monta o dispositivo "/dev/sda2" na pasta "/home/test".

Software relacionado ao sistema de arquivos do Unix